Berlinde De Bruyckere (1964), Belgische kunstenares
Luc De Bruyckere (1945), Belgisch ondernemer
Sjel de Bruyckere (1928–2011), Nederlands-Australisch voetballer